Ехидо Индепенденсија има више значења:

 Ехидо Индепенденсија (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ехидо Индепенденсија (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ехидо Индепенденсија, Ел Капричо (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику